Фемини́стское антивое́нное сопротивле́ние (ФАС) — объединение российских феминисток, начатое в феврале 2022 года для координации протестов против вторжения России на Украину. За первый месяц ФАС стало «одной из наиболее быстро растущих антивоенных кампаний в России» и набрало более 26 тысяч подписчиков в Telegram.

23 декабря 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации включило объединение в свой список «иностранных агентов».

Манифест 
В манифесте, опубликованном объединением в своём телеграм-канале, ФАС призвало феминисток по всему миру солидаризироваться против войны, начатой правительством Владимира Путина:Феминистки сегодня — одна из немногих активных политических сил в России. Власти долго не воспринимали нас как политическое движение, и поэтому мы временно оказались в меньшей степени затронуты репрессиями, чем другие. Более 45 феминистских групп действуют по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Мы призываем феминистские группы и отдельных феминисток присоединиться к Феминистскому Антивоенному Сопротивлению и объединить силы по борьбе с войной и развязавшим её правительством.

Манифест был переведён на около 30 языков. Английский перевод манифеста был опубликован в американском левом журнале Jacobin.

17 марта 2022 года 151 деятельница и деятель феминисткого движения со всего мира подписали обращение Feminist Resistance Against War: A Manifesto (), в котором выразили солидарность с манифестом ФАС и российскими антивоенными феминистскими активистками. В число подписавших обращение вошли  Альба Флорес,  Талирия Петроне, Тереса Родригес, Тити Бхаттачарья,  Дебора Диниз, Элоиза Элена,  Соня Гуажажара,  Моника Бальтодано, Дарья Серенко,  и Сильвия Федеричи.

Активизм 
8 марта 2022 года, в Международный женский день, Феминистское антивоенное сопротивление организовало возложение хризантем и тюльпанов с сине-жёлтыми ленточками в цветах украинского флага женщинами у памятников Великой Отечественной войны. Эти акции прошли в 94 российских и зарубежных городах.

Активистки продолжили различные методы протеста: написание антивоенных слоганов на банкнотах, установка арт-объектов в парках, выход в общественные места в чёрном в знак скорби, раздача цветов. По словам Дарьи Серенко, изменение тактик протеста требуется в целях избежать возможного ареста:
…ситуация меняется ежедневно. Что было допустимым вчера, уже не работает сегодня. Неделю назад можно было выйти в чёрном, держа белую розу в руке. Сегодня за это арестуют. Это произошло с нашей активисткой Анной Логиновой из Екатеринбурга. Она получила 9 дней административного ареста.

Одним из методов протеста является «Тихий пикет», придуманный Дарьей Серенко и перезапущенный после начала вторжения «Феминистским антивоенным сопротивлением» и «Восьмой инициативной группой»: активисты ездят по своим городам, надевая антивоенные лозунги или нося с собой на сумках или рюкзаках небольшие плакаты.

Критика 
Российская феминистка Белла Рапопорт обвинила ФАС в присваивании феминистской повестки.

См. также 
 Российские политические организации, действующие против вторжения России на Украину
 Партия мёртвых

Примечания 

Феминизм в России
Организации, основанные в 2022 году
Антивоенное движение
Протесты против вторжения России на Украину (2022)
Активисты против вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Telegram-каналы
Незарегистрированные общественные объединения, признанные в России «иностранными агентами»